Ruokoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruokoluoto (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Ruokoluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Ruokoluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Ruokoluoto (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar